Иван Сизов:
 Сизов, Иван Александрович (1900—1968) — советский учёный в области возделывания льна и конопли, член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956).
 Сизов, Иван Евстратьевич (1793—1855) — оружейный и гармонный мастер, фабрикант.
 Сизов, Иван Федотович (1913—1980) — советский лётчик, полковник.